Edelziege steht für die Hausziegenrassen:

 Bunte Deutsche Edelziege
 Weiße Deutsche Edelziege